Анна Половецкая (ум. 7 октября 1111) — половецкая княжна, вторая жена великого князя Киевского Всеволода Ярославича.

Биография 
Согласно распространенному мнению, была дочерью половецкого хана, что не подтверждается источниками, хотя вероятно с точки зрения политической ситуации конца 1060-х годов. В крещении получила имя Анна. Дата рождения, имена её родителей и её половецкое имя неизвестны.

В 1068 году стала второй женой (после смерти первой жены в 1067 году) великого князя Киевского (с 1076) Всеволода Ярославича.

После смерти Всеволода в 1093 году осталась жить в Киеве, где, по-видимому, пользовалась уважением у местных жителей. Когда в 1097 году её пасынок Владимир Мономах вместе с черниговскими князьями осаждал князя Святополка Изяславича в Киеве, именно её и митрополита Николая киевляне попросили стать посредниками в переговорах между враждующими сторонами. Летопись целиком приводит речь, с которой Анна обратилась к Владимиру Мономаху: «Моли ся, княже, тобе и братома твоима, не мозете погубити Русьские земли. Еще бо возмете рать межю собою, погании имуть радоватися и возмуть землю нашю, иже беша стяжали отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрьством, побарающе по Русьские земли, ины земли приискываху. А вы хочете погубити землю Русьскую». В летописи отмечается, что Владимир Мономах почитал Анну как мать, поэтому её слова воспринял со слезами и пообещал выполнить просьбу. В итоге распря завершилась миром.

В конце жизни Анна ушла в Андреевский монастырь, игуменьей которого была её падчерица Анна-Янка. Умерла 7 октября 1111 года, похоронена в этом монастыре.

Княгиня «Всеволожа» фигурирует в граффити на стене Софийского собора, где говорится, что вдова купила землю некоего Бояна при 12 свидетелях.

Дети 
 Ростислав (1070—1093), князь переяславский
 Евпраксия (ок. 1071 — 9 июля 1109)
 Екатерина (ум. 11 августа 1108), монахиня

Примечания

Литература 
 Берлинский, М.Ф. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города. СПб, 1820 г.
 Мальгин, Тимофей. Зерцало россійскихъ государей съ 862 по 1789 годъ, изображающее ихъ родословіе, союзы, потомство, время рожденія, царствованія, кончины и вкратцѣ дѣяніи съ достопамятными проишествіями, СПб, 1789 г.
 Морозова Л. Великие и неизвестные женщины Древней Руси. — М.: АСТ, 2009
 Труды и лѣтописи Общества истории и древностей российских. - М., Т2, 1824 г.
 Polish archives of oriental research, V.48-49, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1993.
 Филиповский, Ефрем. Краткое историческое и хронологическое описаніе жизни и дѣяній великих князей Россійских, царей, императоров и их пресвѣтлѣйших супруг и детѣй от Р. КH. с 862 года до нынѣ благополучно царствующаго Великаго Государя Императора Александра I. Самодержца Всероссийскаго, Ч.1, 1805 г. 
 Ипатьевская летопись.

Княжны Древней Руси
Великие княгини киевские
Супруги русских князей